Сто́лп зако́на (столп Закона, сенатский чекан) — историческая российская эмблема, представляющая собой увенчанную короной колонну с прямоугольным щитком с надписью «закон» (в некоторых случаях «законъ»). Столп — символ, который традиционно используют для указания причастности к отправлению закона.

Российская империя 
Эмблема была введена в Российской империи. Впервые она была отчеканена на обратной стороне медалей «В память коронации императора Александра I 1801 г.».

При введении мундиров для Правительствующего Сената в том же 1801 году первоначально предлагались пуговицы с государственным гербом, но потом для сенаторов были установлены позолоченные плоские пуговицы с изображением, которое поэтому получило впоследствии название «сенатский чекан» и так именовалось в официальных документах. В описании мундира сенаторов говорилось:

Пуговицы золоченые с изображением на них колонны, на коей ближе к верху имеется надпись на особом поперек колонны щитке: законъ, а на верху сей колонны поставлена Императорская коронаПродолжение Свода законов Российской Империи. — Ч. 2. — , 1839. — С. 398..

Символика учреждений Российской империи:
 Пуговицы для мундиров чиновников Канцелярии Сената.
 С 1804 года — пуговицы на мундирах чиновников Комиссии составления законов (упразднена в 1826 году).
 С 1810 года пуговицы мундира чинов Министерства юстиции и подведомственных ему учреждений.
 Пуговицы мундиров чинов и воспитанников Императорского училища правоведения.
 Пуговицы мундиров Правительственной комиссии юстиции Царства Польского, подведомственных ей Верховного и Апелляционного судов и Генеральной прокуратории.
 С учреждением должности присяжных поверенных — на знаке присяжного поверенного.
 С 1864 года — пуговицы судебных приставов.
 С 1865 — знак судебного пристава.
 С 1871 — Знак начальника межевой партии
 С 1883 — знак для судебных рассыльных.
 С 1887 года — марка сбора в пользу судебных рассыльных.
 Бляхи для надзирателей и других нижних чинов тюремной стражи
 С 1904 — цепи для председателей департаментов и членов судебных палат, председателей и членов окружных судов состоящие из чередующихся звеньев, изображениями столпа закона и государственного герба.
 Знак волостного судьи
 Знак городского судьи

После революции 1917 года «столп закона» перестал использоваться.

Российская Федерация 
«Столп закона» вновь введен в Российской Федерации в 2000-е. «Столп закона» в Российской Федерации символизирует причастность к осуществлению деятельности непосредственно связанной с применением закона.

Федеральная власть 
Он используется также в символике федеральных органов государственной власти, а именно в ведомственных флагах, эмблемах и наградах:

Региональная власть и общественные организации 
Символ используется в символике субъекта Российской Федерации — Московской области. Должностные и ведомственные эмблемы:
 Должностной знак Председателя Московской областной Думы
 Шеврон Административно-транспортной инспекции Московской области.
 Нарукавный знак Государственной жилищной инспекции Московской области.
Награды Московской области:
 Орденский знак «Во славу законности»
 Наградной знак к Почетной грамоте Московской областной Думы.
 Знак Московской областной Думы «За заслуги в законотворческой деятельности»
 Почетный знак «За вклад в развитие законодательства».

Образ в культуре 
Еще в период использованя эмблемы в Российской империи появилась эпиграмма, критикующая положение дел в области права:

В России нет закона,
Есть столб, и на столбе корона.

Вариант:
В России нет закона
В России — столб стоит
К столбу закон прибит,
А на столбе корона.

Это стихотворение безосновательно приписывалось А. С. Пушкину. Впервые под его именем оно было опубликовано в издании Н. В. Гербеля «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений» (1861)

Примечания 

Символы
Правоохранительные органы